Loděnice est un toponyme qui peut désigner :

Loděnice, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Loděnice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Horní Loděnice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie